Amerikai Egyesült Államok
 West Side (Binghamton)
 West Side (Charleston)
 West Side (Chicago)
 West Side (Jersey City)
 West Side (Manhattan)
 West Side (Newark)
 West Side (Oregon)